Абдана́н () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам. Административный центр — город Абданан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Багсараб (بخش ‌باغسراب)
 Калат (بخش کلات)
Население области на 2006 год составляло 45 830 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Илама